Ch'ol, een Mayavolk in Mexico
 Ch'ol, de taal van dat volk

Chol kan verwijzen naar:
 Chol (Palau), de hoofdplaats van de Palause staat Ngardmau